

Patronyme 

 Alexandre Chevallon (1798–1874), personnalité politique française, député ;
 Charlotte Chevallon (1485–1557), imprimeuse et éditeuse francaise, voir Charlotte Guillard ;
 Claude Chevallon (1479–1537), imprimeur français.

Toponymie 	
 Le Petit Chevallon et Le Grand Chevallon, voir Geay (Charente-Maritime)#Lieux-dits et écarts